Ellenőr, kolozsvári napilap (1848)
Ellenőr, pesti, majd budapesti politikai napilap (1869–1882)
Ellenőr, marosvásárhelyi politikai folyóirat (1922–1925)
Ellenőr, kolozsvári politikai folyóirat, riportlap (1927–1940)